Михаил Платов:
 Платов, Михаил Михайлович (1925—1988) — Герой Советского Союза.
 Платов, Михаил Николаевич (1883—1938) — шахматный композитор; брат В. Н. Платова.